Osoby o tym nazwisku:
 Krzysztof Szałkowski – polski muzyk, perkusista i klawiszowiec
 Janusz Szałkowski – polski dziennikarz
 Zbigniew Szałkowski – polski rolnik, chemik, włókiennik